Eierdiebe ist der Titel von
 Eierdiebe (1976), deutsches Filmdrama von Michael Fengler
 Eierdiebe (2003), deutsches Filmdrama von Robert Schwentke